

Tabela 
Grupa C

Mecze

Argentyna – Wybrzeże Kości Słoniowej 
Sobota, 10 czerwca 2006
21:00 – FIFA WM-Stadion Hamburg, Hamburg – Widzów: 49 480

 Sędzia główny: Frank De Bleeckere (Belgia)
 Asystenci:
 Peter Hermans (Belgia)
 Walter Vromans (Belgia)
 Sędzia techniczny: Eric Poulat (Francja)
 Piąty sędzia: Vincent Texier (Francja)

Serbia i Czarnogóra – Holandia 
Niedziela, 11 czerwca 2006
15:00 – Zentralstadion, Lipsk – Widzów: 37 216

 Sędzia główny: Markus Merk (Niemcy)
 Asystenci:
 Christian Schraer (Niemcy)
 Jan-Hendrik Salver (Niemcy)
 Sędzia techniczny: Mohamed Guezzaz (Maroko)
 Piąty sędzia: Brahim Djezzar (Algieria)

Argentyna – Serbia i Czarnogóra 
Piątek, 16 czerwca 2006
15:00 – FIFA WM-Stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen – Widzów: 52 000

 Sędzia: Roberto Rosetti (Włochy)
 Asystenci:
 Cristiano Copelli (Włochy)
 Alessandro Stagnoli (Włochy)
 Sędzia techniczny: Essam Abd El Fatah (Egipt)
 Piąty sędzia: Dramane Dante (Mali)

Holandia – Wybrzeże Kości Słoniowej 
Piątek, 16 czerwca 2006
18:00 – Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart – Widzów: 52 000

 Sędzia główny: Óscar Ruiz (Kolumbia)
 Asystenci:
 Marco Rodríguez (Meksyk)
 Jose Luis Camargo (Meksyk)
 Sędzia techniczny: Fernando Tamayo (Ekwador)
 Piąty sędzia: José Navia (Kolumbia)

Holandia – Argentyna 
Środa, 21 czerwca 2006
21:00 – FIFA WM-Stadion Frankfurt, Frankfurt – Widzów: 48 000

 Sędzia główny: Luis Medina Cantalejo (Hiszpania)
 Asystenci:
 Victoriano Giraldez Carrasco (Hiszpania)
 Pedro Medina Hernandez (Hiszpania)
 Sędzia techniczny: Carlos Chandia (Chile)
 Piąty sędzia: Rodrigo Gonzalez (Chile)

Wybrzeże Kości Słoniowej – Serbia i Czarnogóra 
Środa, 21 czerwca 2006
21:00 – FIFA WM-Stadion München, Monachium – Widzów: 66 000

 Sędzia główny: Marco Rodríguez (Meksyk)
 Asystenci:
 Jose Luis Camargo (Meksyk)
 Leonel Leal (Kostaryka)
 Sędzia techniczny: Mohammed Guezzaz (Maroko)
 Piąty sędzia: Brahim Djezzar (Algieria)
 Zawodnik meczu:  Aruna Dindane

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006